Rabel bezeichnet:

 Rabel, Gemeinde im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein
 Rabel (Musikinstrument), dreiseitiges Streichinstrument
 Rabel (Krater), Krater auf Iapetus (Mond)

Rabel ist der Name folgender Personen:
 André-Marie Rabel (1878–1934), französischer Fechter und Olympiateilnehmer
 Daniel Rabel (1578–1637), französischer Maler und Kupferstecher
 Ernst Rabel (1874–1955), deutscher Rechtsgelehrter
 Fanny Rabel (1922–2008), polnisch-mexikanische Künstlerin
 Franz Rabel (1803–1847), österreichischer Pianist
 Gabriele Rabel (1880–1963), österreichische Botanikerin, Physikerin, Philosophin
 Jean Rabel († 1603), französischer Maler
 Paul Rabel (1848–1899), französischer Ingenieur

Siehe auch:
 Jean-Rabel, Siedlung im Département Nord-Ouest im Nordwesten von Haiti
 Räbel, Ortsteil der Hansestadt Werben (Elbe)
 Rapel (Begriffsklärung)